Ле-Брузі́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний схід від Нанта, 26 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 972 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2558,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ле-Брузій на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Брузій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея